Heribert ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 

andere Form von Herbert (althochdeutsch) heri- → Heer, Krieger -beraht → glänzend, strahlend

Namenstag 
16. März

Namensträger

Einname 
 Heribert von Laon (8. Jh.); bei ihm ist der Übergang von Charibert zu Heribert belegbar.
 Heribert der Alte (Troyes) (* wohl 910/915, † 980/984), Graf von Omois, später auch Graf von Reims, Meaux und Troyes
 Heribert der Jüngere (Troyes)
 Heribert (Erzbischof) † 1170, königlicher Kapellan, Erzbischof von Besançon
 Heribert I. (Vermandois) († 900/907)
 Heribert II. (Vermandois) († 943)
 Heribert von der Wetterau (* 925; † 992), Pfalzgraf, Graf im Kinziggau, im Engersgau, in der Wetterau und von Gleiberg
 Heribert (Münsterschwarzach) († 1015), Abt von Münsterschwarzach
 Heribert von Köln der Heilige († 1021), Erzbischof von Köln
 Heribert (Eichstätt) († 1042), Bischof von Eichstätt
 Heribert von Salurn (1637–1700), Prediger aus dem Kapuzinerorden

Vorname 
 Heribert Aichinger (1903–1985), österreichischer Schauspieler
 Heribert Aigner (1943–2015), österreichischer Althistoriker
 Heribert Apfalter (1925–1987), österreichischer Industriemanager
 Heribert Arens (* 1942), deutscher römisch-katholische Theologe
 Heribert August (* 1947), deutscher römisch-katholischer Priester
 Heribert Barking (1912–1992), deutscher Unternehmer
 Heribert Baumann (1926–2017), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Heribert Beissel (1933–2021), deutscher Dirigent
 Heribert Boeder (1928–2013), deutscher Philosoph
 Heribert Bruchhagen (* 1948), deutscher Fußballfunktionär
 Heribert Cypionka (* 1955), Professor für Mikrobiologie
 Wolfgang Heribert Freiherr von Dalberg (1750–1806), Intendant des Nationaltheaters Mannheim
 Heribert Faßbender (* 1941), deutscher Sportjournalist
 Heribert Glatzel (1927–2015), deutscher Künstler
 Heribert Hellenbroich (1937–2014), Präsident des Bundesnachrichtendienstes
 Heribert Henrich (* 1961), deutscher Musikwissenschaftler, Herausgeber und Archivar
 Heribert A. Hilgers (1935–2012), deutscher Philologe, Sprachwissenschaftler, Autor und Hochschullehrer
 Heribert Hupka (* 1953), deutscher Offizier
 Heribert Illig (* 1947), deutscher Publizist und Chronologiekritiker
 Heribert Jone (1885–1967), deutscher Priester und Moraltheologe
 Heribert Kahmen (* 1940), deutscher Geodät
 Heribert Kalchreuter (1939–2010). deutscher Jagdwissenschaftler und Wildbiologe
 Heribert Klein (1957–2005), deutscher Journalist und Organist
 Heribert Lenz (* 1958), deutscher Karikaturist
 Heribert Meffert (* 1937), deutscher Betriebswirt
 Heribert Pöttgen (1929–2012), deutscher Verwaltungsjurist und Autor
 Heribert Prantl (* 1953), deutscher Jurist, Journalist und Buchautor
 Heribert Purreiter (1954–2004), deutscher Politiker
 Heribert Rau (1813–1876), deutscher freireligiöser Pfarrer, Schriftsteller und Theologe
 Heribert Rech (* 1950), deutscher Politiker
 Heribert Sasse (1945–2016), österreichischer Schauspieler

 Heribert Weber (* 1955), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Varianten 
 Herbert, Eriberto (italienisch), Herbie (englisch), Heriberto (portugiesisch und spanisch), Waltheri (altdeutsch)
 Aribert, Charibert

Weblinks 

Männlicher Vorname